Caledônia FM é uma emissora de rádio brasileira localizada na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Emite em 90,1 MHz com data de outorga de .

Caledônia Gospel FM
Estações de rádio fundadas em 1984